Ката́кана (, ) — одна из двух (наряду с хираганой) графических форм японской слоговой азбуки — каны. Для катаканы характерны короткие прямые линии и острые углы. Современное использование сводится преимущественно к записи слов неяпонского происхождения. Распространено использование катаканы для записи названий животных и растений, а также в качестве стилистического приёма в художественных произведениях.

История 
Катакана развилась из манъёганы, по-видимому, её изобрели японские буддийские монахи в начале периода Хэйан (VIII—IX века). Первоначально катакана выполняла служебную функцию, аналогичную скорописи, позже она превратилась в независимую систему письма.

До 1946 года катаканой пользовались для записи окуриганы (после реформы это стали делать хираганой). Сегодня катаканой записывают заимствованные слова, гласные в которых могут редуцироваться в любых позициях, подогнанные под японскую фонетику, тексты телеграмм, отправляемых внутри Японии, и междометия. Катакану также иногда используют при замене иероглифического написания слова.

Алфавит 
Читается традиционно сверху вниз и справа налево. Приведённые ниже правила охватывают большинство случаев транскрибирования и позволяют, при определённом навыке, перевести любую запись азбукой катакана, в основе которой находится английская (европейская) лексика.

Полная таблица 
Всего существует 46 базовых знаков катаканы и несколько упразднённых (ヰ ви, ヱ вэ и, возможно, ещё один для передачи у-образного звука, ). В таблице они упорядоченны в порядке, сходном с годзюон. На основе базовых строятся её расширение (ёон) и дополнения для передачи произношения заимствованных слов (гайрайго) при их транслитерации. Ниже приведена полная таблица символов катаканы с их транслитерацией по системе Поливанова. В первом разделе собрана стандартная катакана (символы, выделенные серым цветом, считаются устаревшими и почти не используются; символы, выделенные зелёным цветом, — современные дополнения к катакане (например, для отсутствующих в японском языке звуков или для различения нужных звуков из не различаемых иначе слогов, вроде ти-чи), используемые, в основном, для представления некоторых звуков других языков; а символы, выделенные красным цветом, упразднены).

 Примечания к таблице.
 ¹ Японский звук «сь» () похож на что-то среднее между русским «сь» () и «щ» ()) .
 ² Японцы не различают звуки «ть» () и «ч» () ; в 4-й и 21-й строках в слоге チ согласная ближе по звучанию к русскому звуку «ч», в 24-й — к твёрдому «т»; для выравнивания произношения иностранных слов посредством дискретизации японских слогов (в основном для иностранцев) созданы дополнения к катакане (см. строки 21 и 24); для выравнивания произношения с «т» и «ц» — строки 24 и 26.
 ³ В 6-й строке в слоге フ согласная ближе по звучанию к русскому звуку , в остальных — к ; для выравнивания произношения иностранных слов созданы дополнительные слоги (см. строку 27).
 ⁴ Слоги ヰ ви и ヱ вэ были выведены из употребления для упрощения каны во времена изоляции.
 ⁵ Одиночный послеслоговый согласный «н», для которого характерно принятие формы рта последующего согласного, перед «к» и «г» произносится как , перед «м», «п» и «б» обычно произносится и транскрибируется как «м» .
 ⁶ Звук  для японцев труднопроизносим, поэтому слоги, содержащие «в» — ва (ヴァ), ви (ヴィ), ву (ヴ), вэ (ヴェ) и во (ヴォ) — обычно произносятся (и иногда записываются), как слоги не со звуком «в», а со звуком «у» — уа (ウァ), уи (ウィ), у (ウ), уэ (ウェ) и уо (ウォ).
 ⁷ Эти ныне неиспользуемые знаки встречались в некоторых учебниках в эпоху Мэйдзи, но никогда не были широко распространены.
 ⁸ С конца 2021 года в Юникоде стали доступны  (), е (),  ().

Написание

Тоны в катакане 
Символы для обозначения тонов в , в прошлом использовавшиеся для записи тайванского языка:

Катакана в Юникоде 
В Юникоде основные символы катаканы занимают кодовые позиции с U+30A0 по U+30FF:

Знак  является двойным дефисом.  — интерпункт,  — тёон.  и  — знаки одоридзи.  — сдвоенный знак コト (кото).

См. также 
 Хирагана
 Ромадзи
 Система Поливанова
 Иероглифы
 Японский язык
 Японская каллиграфия
 Японские словари

Источники

Ссылки 
 Японская слоговая азбука катакана
 Зачем японцам гайрайго? 
 

Кана